Nybøl kan henvise til flere lokaliteter:

 Nybøl – en landsby og et ejerlav i Nybøl Sogn, Sønderborg Kommune
 Nybøl Herred
 Nybøl Sogn
 Nybøl (Hjordkær Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hjordkær Sogn, Aabenraa Kommune
 Nybøl (Sydslesvig) – en landsby i Sydslesvig i Strukstrup Herred
 Nybølgård – en hovedgård i Gram Sogn, Frøs Herred, Haderslev Amt
 Nybøl (Stenbjergkirke) – landsby nordvest for Stenbjergkirke i Angel, Sydslesvig

Se også 
 Nibøl – en by i Bøking Herred i Sydslesvig